Cancelar federal se poate referi la:

 Cancelar federal al Austriei
 Cancelar federal al Elveției
 Cancelar federal al Germaniei